Лампазо има више значења:

 Лампазо (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лампазо (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику